William Tolmie est un nom pouvant désigner:

 (1833-1875), homme politique néo-zélandais
 (1812-1886), homme politique et d'affaires canadien

Voir aussi

Tolmie, William